Ла-Инохоса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 42,11 км². Население — 263 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Куэнки